La Compañía kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Compañía, Oaxaca, ort, 
 La Compañía (kommun), Oaxaca, 
 La Compañía, Guanajuato, ort, Salamanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar